Тригрошова опера — п'єса Бертольда Брехта
 Тригрошова опера (фільм, 1931) — німецький художній фільм, поставлений Георгом Вільгельмом Пабстом
 Тригрошова опера (фільм, 1962)— німецько-французький художній фільм, поставлений режисером Вольгфангом Штаудте.